Клем Сакко () (справжнє ім'я Клементе Сакко (); *.. 19 травня 1933) — італійський співак.

Біографія 
У 1952 році він переїхав з Єгипту в Мілан, де він навчався співати в цивільній школі. У 1958 році спорадично виступав в деяких клубах Мілану. У 1961 році написав свою першу бугі-пісню «Agnese Rock». Став одним з перших італійських співаків що створив власну студію звукозапису CRS (Clem Sacco Record).

Дискографія

33 giri 

1964: Recital in Holland (Clem Sacco Records CS 1000; pubblicato come Clem Sacco with his trio)

EP 

1958: Glendora/Agnese's rock/My name is love/Pina 
1960: Vedo/Se tu mi baci/Forse forse più/Basta 
1963: Thinking of you (Maria)/Simone/Baciami la vena varicosa/Da tua zia

LP (45)  

1958: Agnese rock/Glendora 
1958: You are my destiny/Glendora 
1958: Pina/My name is love 
1958: I need you/Agnese rock 
1958: Il tuo viso/Longplaying kiss 
1959: Spacca rompi spingi/il peccatore
1959: Banana rock/La ragazza dai capelli di nylon 
1960: Vedo/Se tu mi baci 
1960: Forse forse più/basta 
1960: Paura/Bevo Durium 
1960: Non temere/Non mi lasciare 
1960: Corriamoci incontro/Vino chitarra e luna 
1961: Carolina dai/Libellule 
1961: Carolina dai/Basta 
1961: Ti è passato il nervoso?/Baba al mama 
1961: Enea con il neo/L'8 volante 
1961: Oh mama voglio l'uovo a la cocque/È nato l'amor 
1962: Fiammiferi accesi/Twist di mezzanotte 
1963: Balliamo il twist/Niente 
1963: Atmosfera/Laila 
1963: Teppist/M'ha lasciato 
1963: Teppist/Chunga twist 
1963: Chunga twist/In the moonlight 
1964: Chunga twist/Atmosfera 
1964: Ciccy/African cry 
1964: L'angolino dell'amore/African cry 
1964: Il deficiente/Laila
1964: In the moonlight/Laila 
1964: In piena estate/Relaxing with me 
1964: L'angolino dell'amor/Il deficiente 
1964: The African Cry/Sei come una lucertola 
Giugno 1965: The African Cry/Brontosaurus Walk 
1967: La coppia più bella del mondo/Torno sui miei passi 
1968: Azzurro/Un po' di vino 
1969: Donna Rosa/Zum zum zum 
1969: Una storia d'amore/Far niente 
1970: African Cry/Sauterelle

Колекції 

CD 

2005: Clem Sacco, il nonno del rock 
2007: Clem Sacco in action  

LP

2011: Twisted!!! 
 2011: Twisted!!!

Джерела 
 Біографія

Італійські співаки